Bsissou (arabe : ) est un patronyme arabe d'origine palestinienne. On le trouve sous plusieurs orthographes, dont B'sissou, Bseiso ou Bsesso, la liste n'étant pas exhaustive. Plusieurs personnalités portent ce patronyme, parmi lesquelles :
 Atef Bseiso (1948-1992), officiel palestinien soupçonné d'être impliqué dans le massacre de Munich en 1972,
 Farah Bsissou, née en 1965, actrice et animatrice de télévision palestinienne,
 Mou'in Bsissou (1926-1984), poète et dramaturge palestinien.

Patronyme arabe